Goorkasteel (Grobbendonk), een kasteel in Grobbendonk
Goorkasteel (Kessel), een kasteel in Kessel